Hum ist ein geographischer Begriff mit mehreren Bedeutungen:

Orte
 Hum (Kroatien), Stadt in Kroatien
 Hum (Slowenien), Ort in Slowenien
 Hum (Bugojno), Ort in der Gemeinde Bugojno, Bosnien und Herzegowina
 Hum (Foča), Ort in der Gemeinde Foča, Bosnien und Herzegowina
 Hum (Trebinje), Ort in der Gemeinde Trebinje, Bosnien und Herzegowina
 Hum (Gemeinde Grafenstein), Ortschaft der Gemeinde Grafenstein, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
Berge
 Hum (Vis), Berggipfel auf der kroatischen Insel Vis
 Hum (Korčula), ein Berggipfel auf der kroatischen Insel Korčula
 Hum (Lastovo), ein Berggipfel auf der kroatischen Insel Lastovo

 ein Bergrücken im südlichen Kärnten mit einer Wallfahrtskirche (St. Christoph am Hum)

Inseln
 Hum Island, Antarktika

Hum ist ebenfalls
 eine historische Landschaft im Grenzgebiet zwischen Bosnien und Montenegro, die Vorgängerbezeichnung für die Herzegowina, siehe Zahumlje.
 eine spezielle geomorphologische Herausbildung im Karst für einen Karstresthügel, siehe Hum (Geologie)
 der Name eines indischen Films aus dem Jahre 1991, siehe Hum (Film)
 die englische Bezeichnung für das Brummton-Phänomen

HUM steht für:
 Honda of the UK Manufacturing, einen englischen Automobil- und Motorenhersteller
 Humberside, ehemaliges County in England, Chapman-Code

Siehe auch:
 Humm

Abkürzung